Příjmení Milne má více nositelů:

 A. A. Milne (1882–1956), autor of Medvídka Pú
 Edward Arthur Milne (1896–1950), britský matematik a astrofyzik
 Gordon Milne (* 1937), bývalý anglický fotbalista a fotbalový trenér 
 John Milne (1850–1913), anglický geolog a důlní inženýr

podobná příjmení
 Henri Milne-Edwards (1800–1885), francouzský zoolog, otec Alphonse Milne-Edwardse
 Alphonse Milne-Edwards (1835–1900), francouzský zoolog, syn Henriho Milne-Edwardse